Старчевський Абрам Львович (1897—1969) — український радянський графік, плакатист.
 Старчевський Альберт Вікентійович (1818—1901) — російський журналіст, енциклопедист і знавець європейських та східних мов.
 Антоні Старчевський (1924—2000) — польський художник і академічний педагог.
 Стар-Старчевський Михайло (1910—2000) — громадський і політичний діяч у Канаді; перший федеральний міністр українського походження (1957—1968).